Алгодонал има више значења:

 Алгодонал (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алгодонал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику